Крст се може односити на:

 Крст
 Хришћански крст
 Крст у хералдици, крст на грбовима
 Крст у вексилологији, крст на заставама
 Јерусалимски крст
 Православни крст
 Двоструки крст
 Андријин крст
 Обрнути крст
 Вељушки крст
 Оброчни крст
 Напрсни крст
 Гвоздени крст (облик)
 Гвоздени крст (одликовање)
 Таковски крст (одликовање)
 Партизански крст (одликовање)
 Војни крст (одликовање)
 Јужни крст (сазвежђе)

Види још
 Црвени крст (вишезначна одредница)
 Крст милосрђа (вишезначна одредница)
 Крсташ (вишезначна одредница)
 Крсташи (вишезначна одредница)